Пријевор може бити:

 Пријевор (Чачак), насељено место у општини Чачак, Република Србија
 Пријевор (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Пријевор (Херцег Нови), насељено место у општини Херцег Нови, Република Црна Гора
 Пријевор (Будва), насељено место у општини Будва, Република Црна Гора
 Пријевор (Кладањ), насеље у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Пријевор (Дубровник), насељено место код Дубровника, Република Хрватска
 Пријевор (Мљет), насељено место на Мљету, Република Хрватска